Spojení písmen V a Y může mít různé významy:

VY 
 CZ-VY – kód ISO 3166-2 pro kraj Vysočina
 bývalá SPZ okresu Vyškov
 zkratka stanice metra Vyšehrad
 Univerzita ve Vaase – finská univerzita se zkratkou VY (Vaasan yliopisto)